Fulko von Anjou ist der Name folgender Personen:

 Fulko I. (Anjou) (der Rote; † 941), Graf von Anjou
 Fulko II. (Anjou) (der Gute; † 958), Graf von Anjou
 Fulko III. (Anjou) (der Schwarze; 972–1040), Graf von Anjou
 Fulko IV. (Anjou) (der Zänker, der Griesgram; 1043–1109), Graf von Anjou
 Fulko V. von Anjou (der Jüngere; 1092–1144), Graf von Anjou, König von Jerusalem, siehe Fulko (Jerusalem)